Meijsing ist der Familienname folgender Personen:

 Doeschka Meijsing (1947–2012), niederländische Journalistin und Schriftstellerin
 Geerten Meijsing (* 1950), niederländischer Schriftsteller und Übersetzer

Siehe auch:
 Meising
 Meysing